Daymond Garfield John (n. 1968/1969) este un om de afaceri american, investitor, star de televiziune, autor și speaker motivațional.   Este cunoscut în special ca fiind fondatorul FUBU, și ca investitor în show-ul de televiziune american Shark Tank (echivalentul show-ului Arena Leilor din România). 
Locuiește în New York City.  

Începutul  

John a fost crescut de mama și bunicul său in Queens. A avut diferite job-uri de la împărțit pliante până la curățat de mese în restaurantul Red Lobster. A urmat liceul la Bayside High School și s-a înscris într-un program care îi permitea să meargă o săptămână la cursuri și o săptămână să lucreze full-time. Spune că acesta a fost începutul spiritului său antreprenorial. După terminarea liceului, a  început o afacere în domeniul transportului de pasageri.   

Cariera 

FUBU
Când lui Daymond John i-a venit ideea sa creeze o companie de haine pentru bărbați tineri, mama sa l-a învățat să coasă și i-a oferit casa ei ca sediu pentru a crește afacerea. 
Căciulile de ski cu ciucuri din lână erau foarte la modă, și John a considerat că se vindeau la un preț prea mare - 20 USD. Împreună cu vecinul lui, a cusut 90 astfel de căciuli și le-au vândut cu 10 USD bucata în față la New York Coliseum, strângând 800 USD într-o singură zi. După căciuli, au început să vândă tricouri cu imprimeuri. Pentru a pătrunde pe piață, au vândut la evenimente mari din Nord-Est-ul Statelor Unite. Pentru a supraviețui, John lucra încă full-time la Red Lobster, dezvoltând FUBU în timpul liber dintre ture. 

Simțind potențialul afacerii, Daymond și mama lui și-au ipotecat casa pentru $100.000 USD pentru a avea un capital de început. Au adus în echipă vechi prieteni și au început să coasă logo-ul FUBU pe hanorace de hockey, tricouri si îmbrăcăminte sportivă. În următorii doi ani au oferit aceste hanorace artiștilor de muzică rap, care le purtau în videoclipuri. Au fost văzuți ca o firmă mare, deși erau încă mici. Magazinele au început să le solicite articolele. În 1993 l-a convins pe vechiul său prieten LL Cool J să poarte un tricou cu marca FUBU în timpul unuei campanii publicitare. Mai târziu, în cursul filmărilor pentru o reclama  pentru The Gap, LL Cool J a purtat o șapcă  FUBU și a încorporat marca "for us, by us" în muzica sa.
În 1992, Daymond a primit comenzi în valoare de 300.000 USD și o ofertă să participe la expoziția Macy's din Las Vegas. Au trebui să ia o a doua ipotecă pe casa mamei pentru a face fața producției. Astăzi, marca FUBU e evaluată la 6 miliarde USD.   

Shark Tank  

În 2009, John s-a alăturat echipei Shark Tank,o emisiune de televiziune în care John și alți patru investitori ascultă planurile de afaceri ale oamenilor obișnuiți și decid dacă doresc sau nu să investeasca în respectivele afaceri.  
John a investit $7.667.000 USD în proiecte Shark Tank (date furnizate pe 6 august 2015).
În 2016, Shark Tank a câștigat Premiul Emmy și Premiul de Excelența pentru Programe Reality-Show 2012-2014.  

Consultanță și discursuri publice

John colaborează cu diferite mărci și celebrități, ca speaker, pentru a crea noi surse de venit și pentru a extide vizibilitatea acestora.   Printre clienții săi se numără Pitbull și Organizația Miss Univers. John este un ambasador al mărcii Shopify. John promoveaza în mod constant articolele sale preferate. 
John ofera consultanță în afaceri, marketing, tehnici de negociere și antreprenoriat. În 2016, a fost unul dintre cei mai căutați speakeri.

Premii

John a primit numeroase premii care includ Brandweek Marketer of the Year, NAACP Entrepreneurs of the Year Award (de două ori), Advertising Age Marketing 1000 Award for Outstanding Ad Campaign, the Essence Award, Crain’s New York Business Forty Under Forty Award, Ernst & Young’s New York Entrepreneur of the Year Award, Brandeis University International Business School’s Asper Award for Excellence in Global Entrepreneurship, Details 50 Most Influential Men, Congressional Achievement Award for Entrepreneurship (de două ori).

FUBU a beneficiat de atenția industriei sportului și a show-biz-ului și a primit sprijinul a numeroase celebrități - LL Cool J, Janet Jackson, Will Smith, Mary J. Blige, Busta Rhymes, Magic Johnson, Lennox Lewis, Whitney Houston.

Cărți

John a scris trei cărți -  Display of Power, The Brand Within, The Power of Broke. Display of Power este o autobiografie și detaliază viața lui John de la începutul carierei sale. The Power of Broke prezintă poveștile a 15 antreprenori, printre care se numără Steve Aoki, Rob Dyrdek, Kevin Plank, Loren Ridinger.

Viața personală 

John este dislexic. Două dintre cărțile sale preferate sunt De la Idee la Bani și Tată Bogat Tată Sărac. 

Filmografie

Shark Tank (2009–prezent) 

The Game (2013) 

The Real (2013) 

Sharknado 2: The Second One (2014) 

To Tell the Truth (2016) 

The $100,000 Pyramid (2016)

Note

Legături externe

Vezi și